Harch peut faire référence à : 
 Bronwyn Harch (née en 1969), statisticienne australienne.
 (9251) Harch, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 , ordre donné par le tambour-major d'une fanfare.
  (1984-), joueuse de football australienne.
 Argoub el Harch, montagne d'Algérie.
 , montagne d'Algérie.
 , colline d'Algérie.
 , montagne d'Algérie.
 , montagne du Maroc.